QP-3 — арктический конвой времён Второй мировой войны.

Малый океанский тихоходный специальный конвой, вышедший из Архангельска . Прибыл в Сейдисфьордюр (Исландия) . 9, 10 и 12 декабря, небольшими группами, конвой прибыл в Керкуолл.

Состав конвоя

Грузовые суда 
 Английские грузовые суда:
 Empire Baffin (6978/1941) — прибыл в Керкуолл .
 Harpalion (5486/1932) — прибыл в Керкуолл .
 Hartlebury (5082/1934) — прибыл в Керкуолл .
 Orient City (5095/1940) — прибыл в Керкуолл .
 Queen City (4814/1924) — прибыл в Керкуолл .
 Temple Arch (5138/1940) — прибыл в Керкуолл .
 Советские грузовые суда:
 Аркос (2343/1918) — вернулся в Архангельск .
 Андре Марти (2352/1918) — прибыл в Керкуолл .
 Кузбасс (3109/1914) — вернулся в Архангельск .
 Революционер (2900/1936) — прибыл в Керкуолл .

Эскорт 
 Крейсера и эсминцы:
 HMS Bedouin (F67) — эсминец. Заложен: в январе 1937. В составе эскорта с 28 ноября до .
 HMS Intrepid(D10) — эсминец. Заложен: 13 января 1936. В составе эскорта с 28 ноября до .
 HMS Kenya(C14) — крейсер. В составе эскорта с 29 ноября до .
 Тральщики:
 HMS Bramble (J11) — тральщик. Спущен на воду 1938. В составе эскорта с 27 до .
 HMS Gossamer (J63) — тральщик, класса «Halcyon». Заложен 2 ноября 1936. В составе эскорта с 27 ноября по 10 декабря 1941 года. Вплоть до 10 декабря сопровождал 2 советских грузовых судна (Андре Марти и Революционер) до Керкуолл.
 HMS Hussar (J82) — тральщик, заложен: 28 августа 1933. В составе эскорта с 27 ноября по .
 HMS Seagull (J85) — тральщик, заложен: 15 февраля 1937. В составе эскорта с 9 до .
 HMS Speedy (J17) — тральщик, заложен: 1 декабря 1937. В составе эскорта с 27 до .
 Вооружённые траулеры типа Шекспир:
 HMT Hamlet (T167). В составе эскорта с 9 до . Сопровождал британские грузовые суда от Сейдисфьордюр до Керкуолл.
 HMT Macbeth (T138) В составе эскорта с 9 до . Сопровождал британские грузовые суда от Сейдисфьордюр до Керкуолл.

Примечания 

Арктические конвои
1941 год в СССР